

Architettura 
 Castel Wohlgemuth – residenza rinascimentale a San Michele nel comune di Appiano in Alto Adige
 Forte Wohlgemuth – fortezza nel comune di Rivoli Veronese nella stretta del fiume Adige

Astronomia 
 15343 Von Wohlgemuth – asteroide della fascia principale

Persone 
 Ludwig von Wohlgemuth – generale e politico austriaco
 Michael Wohlgemuth – pittore e tipografo tedesco
 Mikkel Wohlgemuth – calciatore danese, centrocampista